Гарт-оф-Мідлотіан () — шотландський футбольний клуб з міста Единбург. Виступає в шотландському Прем'єршипі. Один із найтитулованіших шотландських клубів. 4-разовий чемпіон країни, 8-разовий володар Кубка.

Історія 
Клуб був заснований у 1874 році. Названий на честь відомого твору Вальтера Скотта «Единбурзька темниця» (). Перші два чемпіонати Шотландії (1895 і 1896 років) команда виграла.

Відомі гравці 
 / Денис Причиненко (1992) — німецький футболіст українського походження

Титули клубу 
 Чемпіон Шотландії (4): 1894-95, 1896-97, 1957-58, 1959-60
 Кубок Шотландії (8): 1890-91, 1895-96, 1900-01, 1905-06, 1956, 1998, 2005-06, 2011-12
 Кубок шотландської ліги (4): 1954-55, 1958-59, 1959-60, 1962-63

Виступи в єврокубках 

Примітка: Голи Харт показані першими.

Посилання 
 Офіційний сайт  

Футбольні клуби Шотландії
Футбольні клуби, засновані 1874
Спорт в Единбурзі